Resist (Rush) - single van het album Test for Echo van de Canadese band Rush, uit 1996
 Resist (Kosheen) - album van de Britse band Kosheen, uit 2001
 Resist (Within Temptation) - album van Within Temptation, uit 2019

 RESIST - politiek samenwerkingsverband van de Partij van de Arbeid van België, Arabisch-Europese Liga en onafhankelijken